Gustaf Rosenquist - um ginasta sueco.
James Albert Rosenquist - um pintor americano.
Desambiguações de sobrenomes